Novak oder Novák steht für:
 Novak (Familienname) (Novák), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Novak Harmonikas, österreichisches Instrumentenbauunternehmen
 Novak, der ungarische Name von Nováky im Okres Prievidza, Slowakei
 Mount Novak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Noack
 Novac
 Novak’s Kapelle
 Nowack
 Nowak